BHN steht für:
 Bright House Networks, in Charter Communications aufgegangener US-amerikanischer Telekommunikationskonzern
 Flughafen Baihan im Jemen, (IATA-Code)

bhn steht für:
 Bohtan-neuaramäische Sprache (ISO-639-3-Code), moderne östliche neuaramäische Sprache

Abkürzung